El término Lesnói (, "boscoso") puede referirse a:

Lesnói (Guiaguínskaya, Adiguesia), localidad del raión de Guiaguínskaya de la república de Adiguesia, en Rusia.
Lesnói (Krasnogvardéiskoye, Adiguesia), localidad del raión de Krasnogvardéiskoye de la república de Adiguesia, en Rusia.
Lesnói (Altái), localidad del krai de Altái, en Rusia.
Lesnói (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Lesnói (Cheliábinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Lesnói (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Lesnói (Kamchatka), localidad del krai de Kamchatka, en Rusia.
Lesnói (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Lesnói (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Lesnói (Uspénskoye, Krasnodar), localidad del raión de Uspénskoye del krai de Krasnodar, en Rusia.
Lesnói (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Lesnói (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Lesnói (Bogorodsk, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Bogorodsk del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Lesnói (Dzerzhinsk, Nizhni Nóvgorod), localidad del ókrug urbano de la ciudad de Dzerzhinsk del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Lesnói (Jvóinaya, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Jvóinaya del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Lesnói (Sokólskoye, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Sokólskoye del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Lesnói (Abdúlino, Oremburgo), localidad del raión de Abdúlino del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Lesnói (Kubandyk, Oremburgo), localidad del raión de Kubandyk del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Lesnói (Riazán), localidad del óblast de Riazán, en Rusia.
Lesnói (Dúbovskoye, Rostov), localidad del raión de Dúbovskoye del óblast de Rostov, en Rusia.
Lesnói (Kamensk, Rostov), localidad del raión de Kamensk del óblast de Rostov, en Rusia.
Lesnói (Martynovka, Rostov), localidad del raión de Martynovka del óblast de Rostov, en Rusia.
Lesnói (Matvéyevo-Kurgán, Rostov), localidad del raión de Matvéyevo-Kurgán del óblast de Rostov, en Rusia.
Lesnói (Tatsínskaya, Rostov), localidad del raión de Tatsínskaya del óblast de Rostov, en Rusia.
Lesnói (Bórskoye, Samara), localidad del raión de Bórskoye del óblast de Samara, en Rusia.
Lesnói (Isakly, Samara), localidad del raión de Bórskoye del óblast de Samara, en Rusia.
Lesnói (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.
Lesnói, localidad del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Lesnói (Melekeski, Uliánovsk), localidad del raión Melekeski del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Lesnói (Sengiléi, Uliánovsk), localidad del raión de Sengiléi del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Lesnói (Udmurtia), localidad de la república de Udmurtia, en Rusia.
Lesnói (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.

Para su equivalente en idioma bielorruso, véase Liasny (desambiguación) (Лясны).